Bernsdorf ist der Name folgender Orte:

 Bernsdorf (Cölbe), Ortsteil der hessischen Gemeinde Cölbe
 Bernsdorf (Dessau-Roßlau), Ortsteil der Stadt Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt
 Bernsdorf (Finneland), Teil des Ortsteils Kahlwinkel der Gemeinde Finneland in Sachsen-Anhalt
 Bernsdorf (Flöha), Ortsteil der sächsischen Gemeinde Flöha
 Bernsdorf (Landkreis Zwickau), Gemeinde im Landkreis Zwickau, Sachsen
 Bernsdorf (Oberlausitz), Stadt im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Bernsdorf (Saalfeld), Ortsteil der Stadt Saalfeld, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Bernsdorf (Schönewalde), Ortsteil der Stadt Schönewalde im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg
 Bernsdorf (Seelitz), Ortsteil der Gemeinde Seelitz im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen
 Bernsdorf (Wehretal), Teil des Ortsteils Vierbach der hessischen Gemeinde Wehretal

 Chemnitz-Bernsdorf, Stadtteil von Chemnitz, Sachsen
 Verwaltungsgemeinschaft Bernsdorf im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Bernsdorf (Templin), ein wüst gefallener Wohnplatz bei Templin, Landkreis Uckermark, Brandenburg

 deutscher Name des polnischen Ortes Chudzowice, Gemeinde Trzebiel, Woiwodschaft Lebus
 deutscher Name des polnischen Ortes Ugoszcz, Woiwodschaft Pommern
 deutscher Name der tschechischen Gemeinde Bernartice

 Gutshof in Bayern, nach dem eine Bronzezeitliche Siedlung in der Nähe benannt wurde

Bernsdorf ist ebenfalls der Familienname von:
 Eduard Bernsdorf (1825–1901), deutscher Musikkritiker, Komponist und Pianist
 Emilia Bernsdorf (* 1997), deutsche Schauspielerin
 Wilhelm Bernsdorf (1904–1990), deutscher Soziologe

Siehe auch:
 Bärnsdorf (Begriffsklärung)
 Bernsdorff
 Bernstorf (Begriffsklärung)
 Bernstorff
 Bernstorf, Gemeinde Kranzberg (Bayern), Bronzezeitliche Befestigung
 Berndorf
 Kleinbernsdorf